7885 Levine – asteroide della fascia principale
 Scala di Levine – sistema di classificazione dei soffi cardiaci basato sull'intensità del rumore

Persone 
 Adam Levine – cantautore, musicista, produttore discografico e attore statunitense
 Amy-Jill Levine – scrittrice, accademica e storica statunitense
 Anna Levine – attrice statunitense
 Anthony Levine – giocatore di football americano statunitense
 Brian Levine – tennista sudafricano
 David Levine – artista statunitense
 Eugen Levine – politico tedesco di origine russa
 Isaac Don Levine – giornalista e scrittore statunitense
 Jack Levine – pittore e incisore statunitense
 James Levine – direttore d'orchestra statunitense
 Jerry Levine – regista e attore statunitense
 Jesse Levine – tennista canadese
 Jon Levine – ex tennista statunitense
 Jonathan Levine – regista e sceneggiatore statunitense
 Ken Levine – autore di videogiochi e scrittore statunitense
 Michael A. Levine – compositore, produttore discografico e sceneggiatore statunitense
 Mike Levine – bassista e tastierista canadese
 Nigel Levine – velocista britannico
 Nir Levine – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore israeliano
 Philip Levine – poeta statunitense
 Rachel Levine – funzionaria e medico statunitense
 Samm Levine, propr. Samuel Franklin Levine – attore statunitense
 Samuel Albert Levine – cardiologo statunitense
 Sherrie Levine – fotografa e un'artista concettuale femminista statunitense
 Sid Levine – cestista statunitense
 Stephen Levine – astronomo statunitense
 Ted Levine – attore statunitense

Pagine correlate 
Levin